Ри́джленд (, ) — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США
  — деревня в Висконсине.
  — город в Миссисипи.
  — городок в Южной Каролине.

См. также
 Ридж